Паньковка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Паньковка — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Паньковка 2-я — посёлок и платформа ВСЖД (бывшая 5374 км) в Иркутской области. 
 Паньковка 1-я — посёлок в Иркутской области.

Украина 
 Паньковка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Паньковка — село в Славяносербском районе Луганской области.

Реки 
 Паньковка — река в Новгородской области России, приток Ловати.
 Паньковка — река в Иркутской области России, впадает в Байкал.